-{RAR}- se može odnositi na više oblasti.

 Biohemija
 -{RAR}- je receptor retinoinske kiseline ().

 Računarstvo
 -{RAR}- je fajl format za kompresiju i arhiviranje podataka.